Запози́чений капіта́л, заборго́ваність () — грошові суми або інше майно, яке фізична особа або організація заборгувала іншій приватній особі або організації.

Запозичений капітал — це сукупність позичкових коштів, використання яких забезпечує зростання вартості, приносить фірмі прибуток, тобто які використовуються фірмою як капітал. Запозичений капітал складається з банківських довгострокових та короткострокових кредитів, кредиторської заборгованості фірми перед партнерами, працівниками, бюджетом. Запозичені кошти необхідно використовувати, коли фірмі бракує власних джерел для фінансування розвитку бізнесу, інновацій, модернізації виробництва тощо. Потреба в цих коштах пов’язана також із фінансуванням оборотного капіталу, бо фірмі може бракувати власних оборотних коштів.

Див. також 
 Фінансовий капітал
 Дебет
 Кредит

Посилання 
Капітал фірми: сутність, структура, кругооборот 

Фінанси
Борг
Капітал